Friedrich Krug kan syfta på:

* Friedrich Krug (1812–1892), tysk komponist och sångare